

Geografia 
 Bolivia
 Villazón – comune nella provincia di Modesto Omiste

Persone 
 Juan Álvaro Cienfuegos Villazón – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Rolando Villazón – tenore messicano naturalizzato francese